Сора:

Топоним 
 Сора — коммуна в Испании.
 Сора — коммуна в Италии.
 Сора — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сора — коммуна во Франции.
 Сора — река в Словении.
 Сора — река в России, приток Бородавы, Вологодская область, Кирилловский район.
 Сора — река в России, приток Ковжи, Вологодская область.
 Сора — река в России, приток Корбанки.
 Сора — река в России, приток Лима
 Сора — река в России, приток Сурской Рудохи.
 Сора — река в России, приток Шуи.
 Белая Сора — река в России.

Прочее 
 Сора (савара) — язык в Индии.
 Сора — главный герой серии игр Kingdom Hearts.

См. также 
 Сорра